San Jose, une municipalité de la province d'Antique ;
 San Jose, une municipalité de la province de Batangas ;
 San Jose, une municipalité de la province des îles Dinagat ;
 San Jose, une municipalité de la province du Negros oriental ;
 San Jose, une municipalité de la province de Nueva Ecija ;
 San Jose, une municipalité de la province de Romblon ;
 San Jose, une municipalité de la province de Samar du Nord.
 San Jose, une municipalité de la province de Tarlac.